Corcoran kan syfta på

 William Wilson Corcoran
 Corcoran, Kalifornien
 Corcoran, Minnesota
 Corcoran Gallery of Art